Цанак (, ) — село в Табасаранском районе Республики Дагестан. Входит в состав сельского поселения Аркитский сельсовет.

Топоним 
Название «Цанак» () некоторые исследователи связывают с кузней (жанак).

География 
Село расположено над правобережьем реки Рубас, в 11 км к востоку от районного центра — села Хучни.

Население 

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Табасаранского района